Ronin steht für:

 Rōnin, herrenloser Samurai
 Ronin (Comic), Graphic Novel von Frank Miller
 Ronin (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1998)
 Ronin, Band des Schweizer Jazzmusikers Nik Bärtsch
 Ronin, frühere Band des US-amerikanischen Rockmusikers Waddy Wachtel
 Ronin, Song des Deutsch-Rappers Bushido (Rapper)
 Ronin ist eine mit Ethereum verbundene Blockkette 

Siehe auch:
 47 Rōnin (Begriffsklärung)
 Costa Ronin (* 1979), australisch-russischer Schauspieler